Die BNP Paribas Fortis Diamond Games 2015 waren ein Damen-Tennisturnier der Kategorie Premier in Antwerpen. Das Hartplatzturnier der WTA Tour 2015, das nach siebenjähriger Pause wieder nach Antwerpen zurückkehrte, fand vom 9. bis 15. Februar 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das BNP Paribas Fortis Diamond Games fand vom 7. bis zum 9. Februar 2015 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel für die Teilnahme am Hauptfeld. 

Die folgenden Spielerinnen qualifizierten sich für das Hauptfeld:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2015
Tennisturnier in Antwerpen